Dyrehave kan henvise til flere artikler:
 Dyrehave (indhegning) – en indhegning med klovbærende vildt
 Dyrehave (Als Sogn) – et areal i Als Sogn
 Dyrehave (Gjerrild Sogn) – et areal i Gjerrild Sogn
 Dyrehave (Radsted Sogn) – et areal i Radsted Sogn
 Dyrehave (Reerslev Sogn) – en bebyggelse i Reerslev Sogn
 Dyrehave (Tandslet Sogn) – en bebyggelse i Tandslet Sogn
 Dyrehave (Vemmetofte Sogn) – et areal i Vemmetofte Sogn
 Dyrehave (Klelund - Hovborg Sogn) – et areal i Hovborg Sogn
 Dyrehave (Slesvig) – skovområde beliggende vest for byen Slesvig i Sydslesvig

Dyrehaven er københavnernes betegnelse for Jægersborg Dyrehave.

Jordbrug